Osoby o tym nazwisku:
 Irma Czaykowska – polska reżyser teatralna i telewizyjna
 Maria Czaykowska-Kozicka – polska malarka